JAC steht für:
 Anhui Jianghuai Automobile, ein chinesischer Automobilhersteller
 JAC (ehemalige Automarke), ehemalige japanische Automarke
 Journal of Ancient Civilizations, chinesische Fachzeitschrift der Altertumswissenschaften
 Chocolade Jacques, eine belgische Radsportmannschaft
 Jackson (Wyoming), IATA-Code des Flughafens der Stadt im Teton County
 Japan Air Commuter, eine japanische Regionalfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Joint Analysis Center, Fusion Center#Fusion Centers der NATO

Jac steht für:
 die Jacobi-Matrix (Jacobian) in der Mathematik
 Jac (Sălaj), ein Ort im Kreis Sălaj (Rumänien)
 der Markname der Jackstädt GmbH

Jac ist ein Vorname. Bekannte Namensträger sind:
 Jac Jacobsen (1901–1996), norwegischer Designer
 Jac Leirner (* 1961), brasilianische Künstlerin
 Jac. P. Thijsse (1865–1945), niederländischer Naturschutzpionier

JAC